Чемпионат Европы по русским шашкам среди мужчин 2014 года  проходил с 17 по 25 октября в «Азимут отель Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, Россия) одновременно с чемпионатом Европы среди женщин и командным чемпионатом. Турнир прошёл по русским шашкам в категориях основная программа и блиц, в категории быстрые шашки по бразильской версии. К участию были приглашены победитель чемпионата Европы 2012, призёры кубка мира 2013, а также по три спортсмена от каждой шашечной федерации членов IDF—секция-64. Призовой фонд чемпионата 1,5 миллиона рублей. По итогам чемпионата получили звание: Игорь Михальченко — международного гроссмейстера (GMI), Владимир Плаудин — международного мастера (MI).

Регламент 
Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 раундов. Каждый раунд представлял собой микроматч из двух партий с жеребьёвкой начального положения и первых ходов. За победу в микроматче давалось 2 очка, за ничью 1, за поражение 0. Место занятое участником определялось по количеству набранных очков. При их равенстве учитывался коэффициент Бухгольца, а при его равенстве коэффициент Солкофа. При равенстве и этих сумм считались суммы очков с отбрасыванием наихудшего результата (усечённый коэффициент Солкофа).

В командном зачёте место определялось по сумме результатов 3 лучших шашистов от данной страны. При наличии 2 шашистов за отсутствующего третьего игрока давалось 0 очков. В случае равенства сумм результатов, выше поставлена команда имеющая более высокое место у лучшего игрока команды.

Контроль времени 
 Основная программа
45 минут до конца партии + 15 секунд за каждый ход.

 Быстрые шашки
7 минут до конца партии + 5 секунд за каждый ход.

 Блиц
3 минуты до конца партии + 2 секунды за каждый ход.

Результаты

Основная программа 
Участие приняли 40 спортсменов.

Положение после 3 туров (1-12 место)

Положение после 5 туров (1-12 место)

Положение после 6 туров (1-12 место)

Положение после 7 туров (1-12 место)

Положение после 8 туров (1-12 место)

Итоговое положение

Быстрые шашки 
Принял участие 51 спортсмен.

* снялся после первого тура

Командный зачёт

Блиц 
Приняли участие 54 спортсмена.

Командный зачёт 

GMI — международный гроссмейстерMI — международный мастерMF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Календарь соревнований на 2014 год
 Регламент официальных соревнований Секции-64 ФМЖД-IDF по шашкам-64
 Чемпионат Европы по шашкам-64

Примечания 

мужчин
Спорт в России в 2014 году
2014 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Шашки русские
Октябрь 2014 года
2014 год в Санкт-Петербурге
Международные соревнования по русским шашкам в России
Чемпионаты Европы в России
Соревнования по русским шашкам в Санкт-Петербурге